Uttara – I lottatori (Uttara) è un film del 2000 diretto da Buddhadeb Dasgupta.

Collegamenti esterni
 

Film drammatici